Charles Adams peut désigner :
 Charles Baker Adams (1814-1853), géologue américain ;
 Charles Christopher Adams (1873-1955), écologue et zoologiste américain ;
 Charles Dennis Adams (1920-2005), botaniste américain ;
  ;
 Charles Hitchcock Adams (1868-1951), astronome amateur américain ;
 Charles Kendall Adams (1835-1902), historien américain ;
 Charles Powell Adams (1831-1893), est un brigadier-général de l'Union, médecin et politicien ;
 Charles R. Adams (1834-1900), ténor américain.

Bateaux 
 Classe Charles F. Adams, une classe de vingt-trois destroyers lance-missile de l'United States Navy construits entre 1958 et 1964 et actifs jusqu'en 1993